België is sinds 1963 actief in de Billie Jean King Cup, het prestigieuze tennistoernooi voor vrouwelijke landenteams dat sinds 1963 elk jaar wordt gehouden.

België speelde twee keer een finale. In 2001 won het de beker, door in Madrid met 2-1 te winnen van Rusland. In 2006 verloor het thuis in Charleroi met 2-3 van Italië.

Recente geschiedenis

2023 
In de kwalificatieronde voor het eindtoernooi zal België het buitenshuis opnemen tegen Canada.

2022 
België moest het in de kwalificatieronde voor het eindtoernooi buitenshuis opnemen tegen Wit-Rusland. Vanwege de Wit-Russische steun voor de Russische invasie van Oekraïne besliste de Internationale Tennisfederatie evenwel om Wit-Rusland uit te sluiten van internationale teamcompetities. Hierdoor kreeg Wit-Rusland een forfaitnederlaag opgelegd, en stootte België zonder te spelen door naar het eindtoernooi. In dat eindtoernooi nam België het in de groepsfase op tegen Slowakije en Australië. De Belgische ploeg voor het eindtoernooi bestond uit Elise Mertens (WTA-30), Alison Van Uytvanck (WTA-56), Maryna Zanevska (WTA-81), Ysaline Bonaventure (WTA-94) en Kirsten Flipkens (WTA-241). Zowel de ontmoeting met Slowakije als die met Australië ging verloren, waardoor België zich niet wist te plaatsen voor de halve finale.

2021 
Het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup 2021 vond in november plaats in Praag, Tsjechië. België nam het in de groepsfase op tegen Wit-Rusland en Australië. De Belgische ploeg bestond uit Elise Mertens (WTA-18), Greet Minnen (WTA-70), Ysaline Bonaventure (WTA-146) en Kirsten Flipkens (WTA-160). De ontmoeting met Wit-Rusland werd met 2-1 gewonnen, die met Australië met dezelfde cijfers verloren. Hierdoor wist België zich niet te plaatsen voor de halve finale.

2020 
In de kwalificatieronde voor het nieuw ingestelde hoofdtoernooi nam België het in februari 2020 thuis op tegen Kazachstan. De Belgische ploeg bestond uit Elise Mertens (WTA-19), Kirsten Flipkens (WTA-81), Greet Minnen (WTA-104) en Ysaline Bonaventure (WTA-115). De Belgen wonnen de ontmoeting met 3-1, en kwalificeerden zich zodoende voor de finaleweek. Vanwege de COVID-19-pandemie werd deze evenwel uitgesteld naar eind 2021.

2019 
Net als in 2018 trad België aan in Wereldgroep I, met wederom Frankrijk als tegenstander van dienst in de eerste ronde. België, dat voor het eerst sinds 2013 een thuiswedstrijd mocht spelen, werd vertegenwoordigd door Elise Mertens (WTA-21), Alison Van Uytvanck (WTA-50), Kirsten Flipkens (WTA-53) en Ysaline Bonaventure (WTA-134). De Belgen verloren de ontmoeting kansloos. Na drie enkelpartijen stond het reeds 0-3. België wist uiteindelijk wel nog het overbodige dubbelspel te winnen; eindstand 1-3. In april speelde België om behoud in Wereldgroep I, thuis tegen Spanje. De Belgische ploeg bestond uit Alison Van Uytvanck (WTA-52), Kirsten Flipkens (WTA-59), Ysaline Bonaventure (WTA-122) en Yanina Wickmayer (WTA-127). België verloor na een spannende strijd de beslissende dubbelpartij en werd zo veroordeeld tot degradatie naar Wereldgroep II. Medio 2019 werd echter beslist om de Fed Cup drastisch te hervormen, naar evenbeeld van de Davis Cup. Er werd een eindtoernooi met twaalf landen opgericht. Dankzij diens tiende plek op de wereldranglijst mocht België aantreden in de kwalificatieronde voor dit eindtoernooi, en bleef België zodoende op het hoogste niveau actief.

Gegevens 
 Eerste deelname: 1963
 Aantal deelnames: 58 (inclusief 2022)
 Aantal wedstrijden: 162 (winst: 86, verlies: 76)

Overzicht 
Gegevens bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Australië

Gespeelde wedstrijden 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle wedstrijden die België tot nu toe in de Billie Jean King Cup heeft gespeeld.

CQR = verliezerstoernooi, CR = verliezerstoernooi, QR = voorronde, PO = play-off, REP = herkansing, WG = Wereldgroep, EPA = Europees/Afrikaanse zone, G1 = groep 1, G2 = groep 2, PP1–4 = play off plaatsen 1-4, A/B/C/D = subgroep A/B/C/D

Externe link 
 Profiel van België op de officiële website van de Billie Jean King Cup

Billie Jean King Cup naar land
Billie Jean King Cup
Billie Jean King Cup
Nationale tennisploeg